Das Adjektiv perennierend (lat. perennis ‚das Jahr hindurch dauernd‘, zu annus ‚Jahr‘)  bezieht sich auf:
 Pflanzen, die mehrere Jahre leben, siehe ausdauernde Pflanze 
 ein Gewässer, das das ganze Jahr über Wasser führt, siehe perennierendes Gewässer  
 ganzjährige Schneeflecken, Vorstufe zur Nivationsnische
 die durch die Jahre dauernde (also immerwährende) Philosophie, siehe philosophia perennis

Siehe auch:
 Ausdauer (Begriffsklärung)